Trimorus är ett släkte av steklar som beskrevs av Förster 1856. Enligt Catalogue of Life ingår Trimorus i familjen Scelionidae, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället familjen gallmyggesteklar.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Steklar
Trimorus